Моли́твенник:
 Молитвенник — сборник  молитв (молитвослов)   .
 Молитвенник — усердный делатель молитвы, богомолец, заступник перед Богом.
 Молитвенник — священник, а также проситель, посол, представитель и прочее (в древнерусском языке).

Примечания